Ferrit har flere betydninger:
Ferrit (jern)
Ferrit (magnet)
Ferritperle
Ferritkerne
Ferritkernelager
Ferritstøjfilter
Calciumaluminoferrit